Little Shop of Horrors (título en inglés que puede traducirse como La pequeña tienda de los horrores o La tiendita de los horrores) se refiere a:

 La película The Little Shop of Horrors, dirigida en 1960 por Roger Corman;
 La comedia musical Little Shop of Horrors, compuesta por Alan Menken y escrita por Howard Ashman en 1982 a partir de la película de Roger Corman;
 La película Little Shop of Horrors, dirigida en 1986 por Frank Oz y remake de la película de Roger Corman de 1960.

Personajes planta